Префе́кт прето́рия (, ) — одно из высших должностных лиц в Римской империи. Эта должность поначалу предполагала только пост командира преторианской гвардии, но постепенно префекты претория расширили свои правовые и административные полномочия, становясь ближайшими помощниками императоров. При Константине Великом их власть была существенно уменьшена, а должность стала сугубо гражданским административным постом, однако при его преемниках префектуры претория во главе с префектами претория стали крупнейшими административными округами Империи. Префекты вновь представляли собой высших лиц государства, и к ним были обращены многие законы. В этой роли они назначались вплоть до правления Ираклия I, когда широкомасштабные реформы ограничили их власть до положения простых наблюдателей над провинциальной администрацией. Последние следы этой должности исчезли в Византийской империи в 840-е годы.

Термин  часто сокращался в надписях как «PR PR».

История

Командование преторианской гвардией 
Во времена империи преторианская стража подчинялась одному, двум или даже трём префектам, которые назначались императором из числа всадников и занимали пост по его воле. С правления Александра Севера этот пост стал доступен также сенаторам, и если на должность префекта претория выбирался всадник, то он одновременно вводился в сенат. Вплоть до Константина Великого, который лишил эту должность военной составляющей, префектами стражи часто становились проверенные солдаты, и порой таким образом они прокладывали себе путь из подчинённого положения к власти. Со временем, по-видимому, власть префекта претория расширилась, охватив все войска в Италии за исключением частей, подчинённых городскому префекту ().

Особое положение преторианцев обеспечило им власть в Римском государстве, и их префект вскоре стал одним из наиболее могущественных людей в обществе. Императоры пытались расположить к себе и взять под контроль преторианцев, но те регулярно устраивали перевороты и способствовали быстрой смене власти. Таким образом они, в противоположность своему назначению, дестабилизировали обстановку в Римском государстве. В поздней империи префект претория стал ключевой административной фигурой, объединив обязанности имперского военачальника и собственно начальника гвардии. Диоклетиан существенно ограничил власть этих префектов в рамках своих реформ административных и военных структур империи.

Административные функции 

В дополнение к своим военным функциям префект претория приобрёл право судить преступные деяния, чем он занимался как полномочный представитель императора. Согласно решению Константина от 331 года, решение префекта было окончательным и не могло быть обжаловано. Эта юрисдикция в гражданских делах была присвоена ему не позднее чем при Септимии Севере. С этого времени знание права стало необходимой для этого поста квалификацией. Начиная с правления Марка Аврелия, Коммода и в особенности Септимия Севера, эту должность занимали лучшие юристы своего времени (к примеру, Папиниан, Ульпиан, Юлий Павел, Иоанн Каппадокийский), а её военная составляющая отодвигалась всё больше на задний план.

Введённая Диоклетианом в 286 году система тетрархии повлекла умножение управляющих структур, и теперь у каждого из двух августов и двух цезарей был свой префект претория, выступавший скорее как высшее должностное лицо (в военной и административной области), чем как командир гвардии. Все четыре префекта надзирали за своими частями империи, позднее преобразованными Константином в префектуры претория. Находившаяся над ними власть вскоре сократилась до двух имперских столиц — Рима (позднее Медиолана и Равенны) и Константинополя, однако четыре префектуры сохраняли значение высшего уровня административного деления, которым подчинялись диоцезы (группы провинций), управляемые викариями.

Создание при Константине I должности  полностью лишило префектов претория их военного характера, однако сохранило их статус высшей гражданской должности империи.

Эпоха германцев 
Должность префекта претория сохранялась достаточно долго после того, как Западная Римская империя пала под натиском германцев, и была особенно значима при дворе короля остготов Теодориха Великого, который сохранял нетронутой администрацию римского времени как подчинённую номинально Константинополю.

Список префектов преторианской гвардии 
В приведённом ниже списке перечислены все известные префекты преторианской гвардии, начиная от основания этой должности Августом в 2 году до н. э. и до расформирования гвардии в 314 году н. э. Предполагается, что список неполон из-за нехватки источников, отражающих точное число занимавших пост людей, их имена и срок пребывания в должности. К тому же, хотя порой преторианцев возглавлял один префект (например, Сеян или Бурр), обычно император назначал двух командующих, которые делили власть между собой. Такие ситуации показаны в списке частично или полностью совпадающими сроками.

Династия Юлиев-Клавдиев

Год четырёх императоров

Династия Флавиев

От династии Антонинов до Дидия Юлиана

Династия Северов

Кризис третьего века

Доминат

Примечания

Литература 

На английском языке
 
  
 
 Christopher Kelly: Ruling the Later Roman Empire. Harvard University Press, Cambridge/MA 2004.
 

На немецком языке
 Adolf Lippold: Praefectus praetorio. In: Der kleine Pauly 4, Stuttgart 1975, S. 1106.
 Joachim Migl: Die Ordnung der Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie. Peter Lang, Frankfurt am Main u. a. 1994, ISBN 3-631-47881-X (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 623; zugleich Diss., Freiburg im Breisgau 1993).

Ссылки 
 

Должности Римской империи
Преторианская гвардия